

Geografia
Lavia - comune finlandese

Persone
 Daniele Lavia – pallavolista italiano
 Elisa Lavia – ex calciatrice italiana
 Gabriele Lavia – attore e regista italiano
 Giuseppe Lavia – politico italiano
 Lorenzo Lavia – attore italiano
 Sergio Fabian Lavia – chitarrista e compositore argentino